Die National Premier League 2016 war die 48. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 7. Mai 2016 und endete am 9. Oktober 2016.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2016 bei rsssf.com
 National Premier League (Mongolei), Saison 2016 bei soccerway.com

2016
Fußballsaison 2016